Правителство на Андрей Луканов може да се отнася за:

 Правителство на Андрей Луканов 1 (февруари – септември 1990)
 Правителство на Андрей Луканов 2 (септември – декември 1990)